

Patronyme 

 Augusto Alberici (1846-1922), peintre italien	;
 Francesco Maria Pandolfi Alberici (1764-1835), prélat catholique ;
  (1922-1973), acteur italien ;
 , diplomate.

Taxon 
 Balacra alberici, espèce d'insecte
 , espèce d'insecte
 , espèce d'insecte
 , espèce d'insecte
 , espèce d'insecte